Петар Вртипрашки (Модош, 8. фебруар 1914 — Нови Сад, 1993) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Избирачица   || /
|-
| 1963. || У сукобу  || /
|-
| 1964. || Добра коб  || Стриц
|}

Српски глумци
Југословенски глумци
Рођени 1914.
Умрли 1993.
Сечањци